Monash bezeichnet: 
 Monash City, lokales Verwaltungsgebiet in Melbourne, Australien 
 Monash University, Universität in Melbourne, Australien 
 Monash South Africa, Campus der Monash University in Johannesburg, Südafrika

Monash ist der Familienname folgender Personen:
 John Monash (1865–1931), australischer General
 Paul Monash (1917–2003), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent